Индонезийская ястребиная кукушка () — один из видов рода кукушки в семействе Cuculidae. Её часто связывают с ястребиными кукушками, выделяемыми иногда в отдельный род Hierococcyx, но, по-видимому, этот вид никак не связан с данным родом.

Распространение и биотопы 
Эндемик острова Сулавеси в Индонезии. Населяет первичные горные леса на высотах 500—1400 м в центральной и северной части острова.

Гнездовая биология 
Список видов-воспитателей не установлен. Предполагается, что возможным гнездовым хозяином этого вида является дронго Dicrurus leucops, в настоящее время рассматриваемого как подвид волосохохлого дронго (Dicrurus hottentottus).

Ссылки 
 Песня индонезийской ястребиной кукушки на сайте xeno-canto.org

Примечания 

Кукушки
Гнездовые паразиты среди птиц
Птицы Азии

Животные, описанные в 1872 году